Gaiety Theatre ist der Name folgender Theater:

 Gaiety Theatre (Ayr), Theater in Ayr, Schottland
 Gaiety Theatre (Dublin), Theater in Dublin, Irland
 Gaiety Theatre (London), Musical-Theater in London
 Gaiety Theatre (Manchester), Theater in Manchester
 Gaiety Theatre (Isle of Man), Opernhaus und Theater in Douglas, Isle of Man
 Gaiety Theatre (Manila), Kinogebäude im Stadtviertel Ermita, Manila, Philippinen
 Gaiety Theatre (New York City), Theater in New York City
 Gaiety Theatre (New York City, Burlesque), Burlesque-Theater in New York City